Cardwell est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme 
 Don Cardwell (1935-2008), joueur américain de baseball 
 Donald Cardwell (1935-2004), metteur en scène américain 
  (1787-1861), théologien anglais 
 Edward Cardwell (1813-1886), homme politique britannique
 Sarah Cardwell (né en 1991), joueuse australienne de squash, fille de Vicki Cardwell.
 Vicki Cardwell (né en 1955), joueuse australienne de squash.

Toponyme 
 Le comté de Cardwell, ancien comté d'Australie dans le Queensland
 Cardwell, ville australienne du Queensland 
 Cardwell, localité américaine du Missouri 
 Cardwell, paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick
 Cardwell, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme